

Мескіт — місто, штат Невада
 Мескіт — місто, штат Техас
 Мескіт — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Мескіт — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас

Див. також 
 Месквіт